Tony (voornaam)
 Tony Award, een theaterprijs
 Tony (televisieserie), Vlaamse televisieserie
 Tony (Wisconsin), plaats in de staat Wisconsin in de Verenigde Staten
 Tony Bouley, historisch Frans automerk (Parijs, 1920-1921)
 Tony Humbert, historisch Frans automerk (Billancourt, 1902-1906)